Plusieurs villes de Belgique et de France possèdent une rue de la Bourse :

Rue de la Bourse à Bruxelles

Rue de la Bourse à Avignon
 Rue de la Bourse à Lille
 Rue de la Bourse à Hazebrouck
 Rue de la Bourse à Lyon
 Rue de la Bourse à Mulhouse
 Rue de la Bourse à Paris
 Rue de la Bourse à Toulouse

Voir aussi 

  

Bourse